Вальедупар:

 Вальедупар — город и муниципалитет, расположенный на севере Колумбии.
 Вальедупар — аэропорт совместного базирования, расположенный в черте города Вальедупар.
 «Вальедупар» — колумбийский футбольный клуб.